Absurd е NS black metal група в Германия. Тя е основана в Зондерсхаузен през 1992 година от Хендрик Мьобус и Себастиян Шаузейл.

Състав 
 Роналд Мьобус (Wolf) – вокал, бас
 Свен Зимпер (Unhold) – вокал, китара, барабани

Бивши членове 
 Хендрик Мьобус (JFN) – барабани (1992 – 1999)
 Себастиян Шаузейл (Dark Mark Doom) – вокал, китара, бас (1992 – 1999)
 Андреас Киршнер (C. H. Surt) – бас (1992 – 1997)
 Удо Торментор (Tormentor) – бас, китара

Дискография

Студио албуми

Демо албуми

EP-та

Видео албуми

Компилации

Съвместни албуми

Сингли

Източници

Външни препратки 
  Официален сайт
  Absurd в Encyclopaedia Metallum